Ledel ist der Familienname folgender Personen:

 Samuel Ledel (1644–1717), deutscher Mediziner, Physicus in Grünberg
 Sigismund Ledel (1654–1705), deutscher Jurist